Зе́йботс (), в русском варианте часто Зе́йбот — латышская фамилия.

Известные носители 
 Зейбот, Арвид Янович (1894—1934) — советский военный и хозяйственный деятель.
 Зейбот, Гайдис Андрей (род. 1945) — адмирал ВМФ Латвии
 Зейбот, Иван Мартынович (1864—1938) — российский шахматист.
 Зейбот, Яков Мартынович (1855—1916) — российский астроном.